Приволжкият федерален окръг () е един от 7 федерални окръзи на Руската федерация. Разположен е в централната част на Русия в Източноевропейската низина, като основна артерия на окръга е едноименната река Волга.

Федерални субекти